Le Matin puede referirse a:

Le Matin, un periódico francés de tendencia socialista (1971-1988).
 Le Matin, un periódico suizo.
 Le Matin du Sahara et du Maghreb, un periódico marroquí.
 Le Matin, un periódico argelino, dirigido por Mohamed Benchicou.
 Le Matin, un periódico senegalés.
 Le Matin, un periódico haitiano.
 Le Matin, un periódico francés (1886-1944).

 Le Matin, sinfonía de Franz Joseph Haydn.